Предсказание може да се отнася до:

 Предсказание – предвиждане на бъдещи събития на ирационална основа
 Предсказанията на Нострадамус
 Предсказанията на Нострадамус (филм)

 Прогнозиране – предвиждане на бъдещи събития на рационална основа